Sarah Forster (née le  à Bernecken Suisse) est une joueuse suisse de hockey sur glace, évoluant en tant qu'attaquante.  Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2011-2012 || Ladies Team Lugano  || SWHL A || 8 || 0|| 4 || 4 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2012-2013 || Ladies Team Lugano  || SWHL A || 19 || 12|| 13 || 25 || 24 || 9 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
|2013-2014 || Ladies Team Lugano  || SWHL A || 16 || 4|| 10 || 14 || 18 || 6 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
|2014-2015 || Ladies Team Lugano  || SWHL A || 12 || 2|| 9 || 11 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Linköpings HC  ||SDHL  || 10 || 0|| 1 || 1 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || HC université Neuchâtel   || SWHL A || 18 || 7|| 17 || 24 || 24 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2016-2017|| Neuchâtel Hockey Academy  || SWHL A || 19 || 3 || 20 || 23 || 16 || 5 || 0|| 5|| 5||4
|-
|2017-2018|| EV Bomo Thoune || SWHL A || 20|| 13 || 11|| 24 || 47 || 4|| 1||1 ||2 || 4
|-
|2018-2019|| Brynäs IF || SDHL || 36 || 5 || 10 || 15 || 30 ||3 || 0||0 ||0 ||2
|-
|2019-2020||  Brynäs IF  || SDHL || 36 || 2 || 7 || 9 || 8 || 5|| 0|| 0|| 0||2
|-
|2020-2021||  Leksands IF  || SDHL || 32 || 2 || 5 || 7 || 12 || -|| -|| -|| -||-
|-
|2021-2022||  AIK  || SDHL ||  ||

Au niveau international

|-
| 2009 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 1 || 1 || 2 || 24 || align="left"| Huitième
|-
| 2010 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 1 || 3 || 4 ||  10|| align="left"|  de Division I
|-
| 2011 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 6 || 1 || 3 || 4 || 2|| align="left"| Septième
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"| Sixième
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0|| 1 || 1 || 4|| align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left"|Sixième
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left"|Septième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|Septième
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left" | Cinquième
|-
| 2019 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 || align="left"|Cinquième
|-
| 2021 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || align="left"|Quatrième
|-
| 2022 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 7 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left" | Quatrième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance en mai 1993
Sportive du canton du Jura
Membre du forum des 100 de 2015
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022